Хаусман () и Хаусманн () — фамилия:Хаусман:
 Хаусман, Альфред Эдвард (; 1859—1936) — английский поэт и эссеист.
 Хаусман, Гельмут (род. 1943) — немецкий политик, министр экономики ФРГ.
 ; род. 1945) — американский писатель, поэт и публицист.
 Хаусман, Джерри (род. 1946) — американский экономист.
 Хаусман, Джон
 Хаусман, Леандер (род. 1959) — немецкий режиссёр театра и кино, актёр.
 Хаусман, Михиль
 Хаусман, Рауль
 Хаусман, Рене Орландо (1953—2018) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Хаусманн, Рикардо (род. 1956) — венесуэльский экономист и политик.
 Хаусман, Рихард (1842—1918) — российский историк.
 Хаусман, Роберт (1852—1909) — немецкий виолончелист.
 Хаусман, Ханс (1900—1972) — немецкий хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1928 года.
 Хаусман, Эмиль (1910—1947) — штурмбаннфюрер СС, служивший в айнзацкоманде 12 в составе айнзацгруппы D.
Гаусман: Гаусман, Альберт Львович (Лейбович; 1859—1889) — революционер-народоволец.
 Гаусман, Иосиф Карлович (1852—?) — русский военный деятель, генерал от артиллерии.
 Гаусман, Иоганн Фридрих (1782—1859) — немецкий минералог.
 Гаусман, Фёдор Оскарович (1868—1944) — белорусский ученый-медик, академик.

 См. также 
 Осман, Жорж Эжен (; 1809—1891) — французский государственный деятель.
 Гусман

Примечания